Dariusz Baśkiewicz (ur. 27 maja 1985 w Słupcy) – polski pilot rajdowy. Zdobywca tytułu Mistrza Europy w rajdach terenowych FIA CEZ, współtwórca zespołu Kamena Rally Team, od 2021 roku członek ORLEN Team. Powołany do kadry narodowej w sporcie samochodowym na rok 2021. Zawodnik Automobilklubu Inowrocławskiego.

Kariera sportowa

Zadebiutował w 2017 roku w Rajdzie Baja Drawsko w pierwszej rundzie pucharu Polski w rajdach Baja, którą wraz z Tomaszem Białkowskim, wygrali w klasie UTV.W sezonie 2017 zdobywca drugiego miejsca w Pucharze Polski w rajdach Baja. W latach 2018-2019 zdobywca tytułu Wicemistrza Polski w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych.

W sezonie 2019-2020 zdobywca tytułu Wicemistrza Europy wraz z Tomaszem Białkowskim w rajdach Terenowych FIA-CEZ w klasie SSV oraz tytuł Wicemistrza Polski w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych. W roku 2019 zdobywca tytułu Mistrza Węgier w rajdach terenowych. W tym samym roku zwycięzca trzech rund Pucharu Świata: Baja Aragon (Hiszpania), Italian Baja (Włochy) oraz Hungarian Baja (Węgry).

W sezonie 2020-2021 wraz z kierowcą Tomaszem Białkowskim zdobyli tytułu Wicemistrza Europy w rajdach Terenowych FIA-CEZ  w klasie T4 oraz tytuł Wicemistrza Polski w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych.

Od początku sezonu 2021 startuje w zespole fabrycznym POLARIS, w tym samym roku dołączył do zespołu ORLEN Team. 

21 września 2022 r. wraz z Tomaszem Białkowskim ogłosili plany startu zespołu Kamena Rally Team w Rajdzie Dakar w 2024 r.

Przypisy 

Polscy piloci rajdowi